Проходи́мость:

 Проходимость автомобиля — способность изделия (автомобиля, трактора, танка и так далее) преодолевать местность и препятствия.
 Проходимость местности — одно из тактических свойств местности. См. также Тактические свойства местности.

См. также 
 Мобильность